The Runaway, film de 1917
 The Runaway, film américain réalisé par William C. de Mille
 , série télévisée de 2011
 The Runaway, film de 2012

Voir aussi